Ахадова — женская форма тюркской фамилии .

 Известные носительницы 
 Ахадова, Джахан Гасан кызы (1932 — ?) — звеньевая колхоза «Шарк» Куткашенского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда (1949).
 Ахадова, Саида Акрамовна (1923—после 1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Примечания